Киньоло-д’Изола () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.

Население составляет 3029 человек (2008), плотность населения составляет 564 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 24040. Телефонный код — 035.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование 29 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.chignolodisola.bg.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/